Пеор ес Нада има више значења:

 Пеор ес Нада (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пеор ес Нада, Ла Почитока (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пеор ес Нада (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пеор ес Нада (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пеор ес Нада (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пеор ес Нада (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику